Минималната работна заплата в България е най-ниското месечно или почасово възнаграждение, което работодателите се задължават да заплащат на работниците си. Сумата се определя от правителството на България.

В българското законодателство се е наложило понятието минимална месечна работна заплата. На тази основа от определените работни дни се изчисляват дневното и седмично минимално възнаграждение. Понятието минимална месечна работна заплата се налага от Кодекса на труда, който вменява като задължение определянето ѝ от Министерски съвет. Оттук с нарочно постановление Министерски съвет определя регулярно размера на минималната месечна работна заплата и периода, след който тя следва да бъде актуализирана.

Минималната заплата е разделена на почасова, дневна, седмична и месечна. Резолюциите на Министерския съвет редовно определят размера на месечната минимална работна заплата. Държавният бюджет предвижда увеличение на минималната работна заплата до 560 лв. през 2019 г. и 610 лв. през 2020 г.

От 2019 г. минималната работна заплата в България е най-ниската сред страните от Европейския съюз.

История и промени в МРЗ в Република България

Източници

Външни препратки 
 www.bednostbg.info
 bica-bg.org
 www.nsi.bg
 podkrepa.org
 www.bmas.de
 www.unwe.bg
 csdle.lex.unict.it
 www.mruni.eu 
 ftp.iza.org
 ec.europa.eu
 library.fes.de
 www.unwe.bg
 www.nsi.bg
 bica-bg.org
 www.parliament.bg
 bsp.bg
 oldweb.ltu.bg
 www.dker.bg
 nmd.bg
 ime.bg
 www.nft-chemical.eu
 www.sofia.diplo.de 
 ec.europa.eu
 uni-plovdiv.bg
 www.nbs.sk
 www.boeckler.de
 www.ftf.dk
 ftp.iza.org
 www.research.mbs.ac.uk
 www.fairwear.org
 library.fes.de
 payrise.eu 
 www.dev.world-psi.org 
 digitalcommons.ilr.cornell.edu
 assets.kpmg.com
 ftp.iza.org
 www.policyalternatives.ca
 www.ub.edu 
 mpra.ub.uni-muenchen.de
 www.bankofcanada.ca
 www.cesifo-group.de
 Минимално възнаграждение в Европа
 ec.europa.eu
 www.eurofound.europa.eu
 www.eurofound.europa.eu

България
Заетост в България